Johanne Kolstad – saltatrice con gli sci norvegese
 Jonas Kolstad – ex calciatore norvegese
 Peder Kolstad – politico norvegese